В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1976, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1976, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 6-1, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)

 Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1976